3176 Paolicchi – asteroide della fascia principale
 Alfredo Paolicchi (1938) – ex calciatore italiano
 Luciano Paolicchi (1925) – politico italiano
 Maria Leopoldina Paolicchi (1854-1932) – mezzosoprano e contralto italiano
 Stefano Paolicchi (1963-1993) – militare italiano